2 cieki w Polsce:
 Cetna – struga, dopływ Biebrzy
 Cetna – struga, dopływ Narwi